Влади́мир Алекса́ндрович Красно́в (, Братск, СССР) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров. Чемпион России 2010 года, чемпион Европы 2010 года в эстафете 4×400 м, Чемпион Европы в командном зачете 2013 года, победитель Универсиады в Казани 2013 года.

Основные результаты

Звания 
 Мастер спорта России международного класса

Примечания

Ссылки 
 Профиль IAAF
 Профиль на сайте Всероссийской Федерации лёгкой атлетики

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса